Le tournoi de tennis de Nanchang est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 21 au .

Peng Shuai remporte le simple dames. En finale, elle bat Liu Fangzhou, décrochant à cette occasion le  de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Junri Namigata.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nanchang
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2014
Nanchang
Tennis en Chine en 2014
Tennis en juillet 2014